Ditmar (także Dytmar) – inna wersja imienia Thietmar
 Thietmar z Merseburga – kronikarz, biskup merseburski
 Thietmar I – margrabia miśnieński 976–979
 Thietmar II – margrabia łużycki 1015–1029/30